Lupa kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Lupa,

Italien 

 Lupa (ort), Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar